Western & Southern Open 2014 – tenisowy turniej WTA rangi WTA Premier 5 w sezonie 2014 z cyklu Western & Southern Open rozgrywany w dniach 11–17 sierpnia 2014 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 2 567 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014